Яковлев, Владимир Дмитриевич:
 Яковлев, Владимир Дмитриевич — советский звукооператор.
 Яковлев, Владимир Дмитриевич (1817—1884) — российский писатель и поэт.